This War Is Ours е втори студиен албум на американската метълкор група Escape The Fate. Издаден е на 21 октомври 2008 г. от Epitaph Records.

Това е първи албум с бившия вокалист на Blessthefall Крейг Мабит. Дебютира на 35-о място в Billboard 200, продавайки 13 000 копия през първата седмица.

Състав 
 Крейг Мабит – вокали
 Брайън „Монте“ Мани – китара, клавири, бек вокали
 Макс Грийн – бас, вокали
 Робърт Ортис – барабани

Песни

Позиции в класациите

Източници 

Албуми на Ескейп дъ Фейт
Музикални албуми от 2008 година